Заве́тное — село в Ростовской области России. Административный центр Заветинского района и Заветинского сельского поселения. Основано в 1846 году.

История 
Основание села связано с политикой царского правительства по заселению калмыцких земель и переводу калмыцкого населения к оседлости. Правительственной инструкцией 1846 года предполагалось основание 44 смешанных калмыцко-русских станиц по трактам, проходившим через Калмыцкую степь.  Первое землеустройство села Заветного было проведено в 1847 году.

Предусматривался отвод крестьянам и калмыкам-простолюдинам по 30 дес. на душу мужского пола, нойонам по 1500 дес., зайсангам аймачным по 400 дес., безаймачным по 200 дес. на семейство. Опыт привлечения калмыков к оседлости был неудачным. Русские селения заселялись сначала медленно выходцами по большей части из малоземельных Воронежской и Харьковской губерний, приток переселенцев усилился после крестьянской реформы 1861 года.

Впервые селение как станица Заветная отмечено на карте Европейской России 1862 года. Станица имела и второе название Амта (), очевидно, производное от названия реки, на которой она находилась. Вероятно, после революции станица была преобразована в село Заветное.

До 1920 года село входило в состав Астраханской губернии, с 1920 года — в составе Калмыцкой автономной области, в 1925 году передано в состав Сальского округа Северо-Кавказского края.

В конце восемнадцатого века после русско-турецкой войны вдоль Царицинско-Кизлярского тракта находились сторожевые посты. В своё время этим трактом с инспекторской поездкой проезжал полководец А. В. Суворов, посетив сёла Обильное, Заветное, Киселевку, Дивное, Кизляр, Приютное. В хуторах и сёлах района находится много исторических и памятных мест, а в Заветном расположен Музей истории Заветинского района.

Физико-географическая характеристика 

Село расположено на востоке Ростовской области в пределах Ергенинской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской равнины, в долине реки Амта. Средняя высота над уровнем моря — 69 м. Рельеф местности равнинный. Река Амта (правый приток реки Джурак-Сал) разделяет Заветное на две практически равные части. К северу и юго-западу от села созданы защитные лесонасаждения.

По автомобильной дороге расстояние до Ростова-на-Дону составляет 390 км, до ближайших городов Элисты Республики Калмыкия и Котельниково Волгоградской области — 140 км. Ближайший населённый пункт хутор Фрунзе расположен в 13 км к западу от села. С соседними районными центрами Ростовской области Заветное связывают автодороги Заветное — Дубовское (95 км) и Заветное — Ремонтное (69 км). 

Климат

Согласно классификации климатов Кёппена-Гейгера для Заветного характерен влажный континентальный климат с жарким летом (индекс Dfa). Среднегодовая температура воздуха — 9,2 °C, количество осадков — 348 мм. Самый засушливый месяц — сентябрь (норма осадков — 20 мм). Самый влажный месяц — июнь (46 мм).

Население 
Динамика численности населения

Примечания

Ссылки 
 Сайт села Заветное
 Заветное (село)

Населённые пункты Заветинского района
Районные центры Ростовской области